Замарайка — топоним в России:

Реки 
 Замарайка — в Алтайском крае.
 Замарайка — в Липецкой и Тульской областях.
 Замарайка — в Новосибирской области.
 Замарайка — в Омской области.
 Замарайка — в Свердловской области.

Населённые пункты 
 Замарайка — село Воловского района Липецкой области.
 Замарайка — до 1962 года название посёлка Ключевой в Серовском городском округе Свердловской области.
 Замарайка — до 1961 года название села Ключевое в Ефремовском районе Тульской области.